Campomorone
 Palazzo Balbi – palazzo di Campomorone

Genova
 Palazzo Balbi-Senarega – palazzo di Genova
 Palazzo Gio Agostino Balbi – palazzo di Genova
 Palazzo Francesco Maria Balbi Piovera – palazzo di Genova
 Palazzo Gio Francesco Balbi – palazzo di Genova
 Palazzo Stefano Balbi – palazzo di Genova 

Venezia
 Palazzo Balbi – palazzo di Venezia
 Palazzo Balbi Valier – palazzo di Venezia
 Palazzo Donà Balbi – palazzo di Venezia